Culloden (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Batalla de Culloden (16 d'abril de 1746), xoc final entre jacobites i partidaris de la Casa de Hannover durant l'aixecament jacobita 
 Baró Culloden o Xan Windsor (Londres, 2007), fill i hereu d'Alexander Windsor, comte d'Ulster i la seva esposa, Claire Booth, comtessa d'Ulster